Billing (Northamptonshire), een plaats in het engelse graafschap Northamptonshire.
 Billing (mythologie), een figuur uit de Noordse mythologie.